Saint-Jeannet, può riferirsi a diversi toponimi della Francia:
 Saint-Jeannet – comune delle Alpi dell'Alta Provenza
 Saint-Jeannet – comune delle Alpi Marittime